Руакана:
 Руакана — водопад на реке Кунене, в юго-западной части Африки.
 Руакана — город, расположенный на территории одноименного региона области Омусати Намибии.
 Руакана — регион области Омусати Намибии.